Никитичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Никитичи — хутор в Пружанском районе Брестской области.

Украина 
 Никитичи — село в Владимир-Волынском районе Волынской области.
 Никитичи — село в Дубенском районе Ровненской области.